Dubai Tour 2017 var den 4. udgave af cykelløbet Dubai Tour. Løbet var en del af UCI Asia Tour-kalenderen og blev arrangeret i perioden 31. januar til 4. februar 2017. Den samlede vinder af løbet blev Marcel Kittel fra .

Hold og ryttere

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape 
Etape aflyst på grund af vejrforholdene.

5. etape

Trøjernes fordeling gennem løbet

Resultater

Eksterne henvisninger

Dubai Tour
UCI Asia Tour 2017